Naos peut designer :
 le naos, la pièce la plus importante d'un temple de l'Égypte antique de la Grèce antique ainsi que des églises orthodoxes ;
 Naos, un nom traditionnel de l'étoile Zeta Puppis ;
 NAOS, une entreprise française de cosmétique.